Швейцарец Роджер Федерер защитил свой прошлогодний титул.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 19 представителей Топ-20 мирового рейтинга. Из-за травмы не смог выступить только № 19 в мире на тот момент и пятикратный финалист турнира Энди Маррей. Первым номером посева стал лидер мирового рейтинга, чемпион в Австралии 2009 года и финалист последнего розыгрыша Рафаэль Надаль. Победитель прошлогоднего розыгрыша Роджер Федерер был посеян под вторым номером. Надаль на этот раз сумел дойти до четвертьфинала, где его смог обыграть № 6 посева Марин Чилич. Затем хорват переиграл, неожиданно пробившегося в полуфинал, британца Кайла Эдмунда и вышел в свой третий финал Большого шлема и первый в Австралии. Федерер в свою очередь в полуфинале выиграл у ещё одного теннисиста, который преподнёс сюрприз, Чон Хёна на отказе соперника. Чон стал первым южнокорейцем, который вышел в четвертьфинал, а затем и в полуфинал на Больших шлемах. В финале Федереру и Чиличу понадобились все пять сетов, чтобы выявить победителя и по итогу Федерер смог второй год подряд победить в Австралии. В общей сложности он выиграл турнир в шестой раз (до этого в 2004, 2007-07, 2010 и 2017 годах) и он сравнялся по их числу с рекордсменами турнира Роем Эмерсоном и Новаком Джоковичем. Этот титул стал для швейцарца 20-м на Больших шлемах. Роджер стал самым возрастным чемпионом на Большом шлеме в Открытой эре, побив рекорд Кена Розуолла 1972 года.

В турнире сыграли ещё два победителя турнира прошлых лет: шестикратный чемпион Новак Джокович (№ 14 посева) и победитель 2014 года Стэн Вавринка (№ 9 посева). Вавринка проиграл уже во втором раунде американцу Теннису Сандгрену, а Джокович выбыл в четвёртом, уступив Чон Хёну.

В основном турнире приняли участие пять представителей России. Одну из них — Андрею Рублёву удалось пройти в третий раунд.

Посев  

В турнире не приняли участие 19-я и 24-я ракетка мирового рейтинга Энди Маррей (Великобритания) и Кэй Нисикори (Япония).

Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Алекс Болт (Первый раунд)
  Алекс де Минор (Первый раунд)
  Джейсон Каблер (Первый раунд)
  Квон Сунво (Первый раунд)
  Танаси Коккинакис (Первый раунд)
  Корентен Муте (Первый раунд)
  Алексей Попырин (Первый раунд)
  Тим Смычек (Второй раунд)
  Ричардас Беранкис (PR, первый раунд)
  Джон Миллман (PR, второй раунд)
  Ёсихито Нисиока (PR, второй раунд)
  Андреас Хайдер-Маурер (PR, первый раунд)

Победители квалификационного отбора (Q) и (LL) 

  Кантен Алис (Первый раунд)
  Маттиас Бахингер (Первый раунд)
  Рубен Бемельманс (Второй раунд)
  Дастин Браун (Первый раунд)
  Юки Бхамбри (Первый раунд)
  Элиас Имер (Первый раунд)
  Сальваторе Карузо (Первый раунд)
  Кевин Кинг (Первый раунд)
  Денис Кудла (Второй раунд)
  Маккензи Макдональд (Второй раунд)
  Хауме Мунар (Первый раунд)
  Деннис Новак (Первый раунд)
  Вашек Поспишил (Первый раунд)
  Каспер Рууд (Второй раунд)
  Лоренцо Сонего (Второй раунд)
  Вацлав Шафранек (Первый раунд)
  Маттео Берреттини (LL, первый раунд)
  Питер Полански (LL, первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые